Firavitoba kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Firavitoba (ort), Boyacá, 
 Firavitoba (kommun), Boyacá,